Jumper (englisch für „Springer“) bezeichnet:

 Jumper (Elektrotechnik), Steckbrücken auf Leiterplatten
 Jumper (Roman), Roman von Stephen Gould von 1992
 Jumper (Film), US-amerikanischer Science-Fiction-Thriller aus dem Jahr 2008
 ein Kleidungsstück, siehe Pullover
 ein Teil der Takelage von Segelschiffen, siehe Jumpstag
 einen Kleintransporter des Herstellers Citroën, siehe Citroën Jumper
 einen Tänzer, der den Jumpstyle tanzt
 ein Mitglied der Erweckungsbewegung der Waliser Methodisten
 ein Mitglied einer Gruppe der Molokanen

Jumper ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Jumpa (* 1995), deutscher Musikproduzent
 Mount Jumper, Berg im westantarktischen Ellsworthland